Erislandy Savón (1990) – pugile cubano, della categoria dei pesi supermassimi e massimi
 Félix Savón (1967) – ex pugile cubano, vincitore di tre titoli olimpici
 Volodymyr Savon (1940-2005) – scacchista ucraino, sovietico fino al 1991